Гилёвская улица:

 Гилёвская улица — старое название улицы Цвиллинга в Екатеринбурге.
 Гилёвская улица — улица в Тюмени.